

Patronyme 

 Dominique Perras (1974-), un coureur cycliste canadien ;
 Fizalam-William Perras (1876-1936), un marchand et homme politique fédéral canadien du Québec ;
 Hippolyte Perras (1804-1870), un homme politique français ;
 Oreal Perras (1942-2017), un catcheur canadien ;
 Scott Perras (1983-), un biathlète canadien.

Toponyme 

 boulevard Perras, un boulevard est-ouest du nord de l'Île de Montréal.